Anna Micińska (1938–2001) – historyk literatury, krytyk literacki 
 Bolesław Miciński (1911–1943) – eseista, poeta i filozof
 Halina Micińska-Kenarowa (1915–1989) – dyrektorka Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem
 Tadeusz Miciński (1873–1918) – poeta i pisarz